Köllisch ist der Familienname von:

 Anton Köllisch (1888–1916), deutscher Chemiker
 Hein Köllisch (1857–1901), deutscher Humorist und Liedtexter